Koło – człon mechanizmu o kształcie walcowym lub stożkowym. Koło zwykle toczy się po podłożu, innym członie mechanizmu, lub innym kole lub współpracuje z cięgnem. Koło wykonuje wielokrotny, pełny ruch obrotowy wokół własnej osi.

Koło toczące się po podłożu może być kołem czynnym - koło napędowe lub kołem biernym – koło podporowe w podwoziach pojazdów lub krążek w mechanizmach krzywkowych. Tworzy wtedy z podłożem lub zarysem krzywki parę kinematyczną drugiej klasy, drugiej postaci – p2 – II.

Innymi rodzajami kół są człony  przekładni: zębatych (koło zębate), ciernych, łańcuchowych pasowych

Maszynoznawstwo